Taça de Portugal de Andebol (deutsch: portugiesischer Handballpokal) bezeichnet:

 Taça de Portugal de Andebol Feminino, den Pokalwettbewerb der Frauen, und
 Taça de Portugal de Andebol Masculino, den Pokalwettbewerb der Männer.